Августо Поросо, Августо Хесус Поросо Сайседо (ісп. Augusto Jesús Porozo Caicedo, нар. 13 квітня 1974, Гуаякіль, Еквадор) — колишній еквадорський футболіст.
 Луїс Поросо — боксер (ECU), Бокс на літніх Олімпійських іграх 2008 — до 57 кг.